Termin  ima više značenja.

 S-(hidroksimetil)glutationska sintaza, enzim
 GFA BASIC, programski jezik